Рэй По́ртер (; род. 9 июля 1965, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский актёр и рассказчик аудиокниг, который наиболее широко известен своей ролью суперзлодея DC Comics Дарксайда в «Лиге справедливости Зака Снайдера» и различными ролями в «Классических анимационных героях».

Карьера 
После появления в нескольких постановках Ричарда Рича и многих других телешоу, он привлек внимание, когда был выбран на роль Дарксайда в фильме 2017 года «Лига справедливости», став первым актёром, получившим роль персонажа в полнометражном художественном фильме. Однако Дарксайд не появился в театральной версии, а это означает, что «Лига справедливости Зака Снайдера» ознаменовала первое появление персонажа в кино. Портер сыграл Дарксайда с помощью захвата движения и «прошел несколько различных вокальных упражнений, пытаясь понять голос».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США